Sula Bassana bezeichnet:
 biologisch den Basstölpel
 Sula Bassana (Band), ein Bandprojekt des Musikers Dave Schmidt